Jüdisches Rathaus steht für
Jüdisches Rathaus (Prag)
Jüdisches Rathaus (Třebíč)